Патрик (Пэт) Рэймонд Леонард (; род. 1956) — американский автор песен, клавишник, музыкальный  продюсер франкоканадского происхождения, известный своим длительным сотрудничеством с певицей Мадонной в качестве её клавишника, соавтора и сопродюсера.

Леонард также работал с другими музыкантами: поздними Pink Floyd и их солистом Роджером Уотерсом, Элтоном Джоном, Леонардом Коэном, Брайаном Ферри, Джулианом Ленноном, Родом Стюартом, Майклом Джексоном, Fleetwood Mac, Джефом Бекком, Брайаном Адамсом, Питером Сетерой, Jewel, Blue October, Майклом Уитакером, Марианной Фэйтфул, и Робби Робертсоном.  Он также выступил композитором во многих фильмах и театральных постановках.

Наиболее известные работы 

 С Мадонной — принимал участие в записи альбомов True Blue, Like a Prayer, I’m Breathless, Something to Remember, Ray of Light. Наиболее известные композиции, на которых выступал соавтором и сопродюсером: «Live to Tell», «La Isla Bonita», «Who’s That Girl», «The Look of Love», «Like a Prayer», «Cherish», «Dear Jessie», «Oh Father», «Hanky Panky», «I’ll Remember», «Frozen», «Nothing Really Matters».
 С Toy Matinee
 С Third Matinee
 С Jewel
 С Julian Lennon
 С Nick Kamen
 С Брайаном Ферри
 С Робби Робертсоном
 С Marilyn Martin
 С Роджером Уотерсом
 С Элтоном Джоном
 С Pink Floyd — принимал участие в записи альбома «A Momentary Lapse of Reason» как клавишник, а также как соавтор композиции «Yet Another Movie» (с Дэвидом Гилмором).
 С Peter Cetera
 С Джефом Беком
 С Donna DeLory
 С Родом Стюартом
 С Dream Academy
 С Kenny Loggins
 С Schasle
 С Энрике Иглесиасом — принимал участие в записи кавер-версии песни Брюса Спрингстина"Sad Eyes" для четвертого студийного альбома «Enrique», который вышел в 1999 году. Также Леонард написал песню «I’m Your Man», которая вошла в альбом
 С Blue October — сопродюсер альбома Foiled, а также соавтор песни The End с альбома Approaching Normal.
 С Леонардом Коэном на Popular Problems (2014)

Примечания

Ссылки 
Персоналии по алфавиту
Продюсеры Мадонны
Продюсеры Энрике Иглесиаса